Тяньцзінь Теда, Футбольний клуб «Тяньцзинь Теда» або просто «Тяньцзинь Теда» (кит. традиц.: 天津泰達; спрощ.: 天津泰达; піньїнь: Тяньцзінь Таіда) — китайський футбольний клуб.
 Теда Скокпол (англ. Theda Skocpol; нар. 5 травня 1947, Детройт, штат Мічиган, США). Американський політолог, професор соціології Гарвардського університету.